Counter-Strike Online 2 — компьютерная игра, продолжение игры Counter-Strike Online, разработанная компанией Nexon, под контролем компании Valve Corporation. Игра была анонсирована в Токио, в апреле 2012 года. Произошло это после того, как игра Counter-Strike Online (вышла в 2007 году), достигла пика своей популярности в странах Азии. Вторую часть этой игры, компания Valve решила создавать совместно с Nexon. Counter-Strike Online 2 это полностью ориентированная на онлайн, новая версия игры CS на движке Source Engine. Первый трейлер  этой игры был выложен на YouTube 17 июля 2012 года. Сообщается, что игра Counter-Strike Online 2 будет распространяться компанией Nexon в Южной Корее, Японии, Китае и в других странах Азии. Правом на распространение Counter-Strike Online 2, как и Counter-Strike Online, в Европе обладает компания Valve Corporation. В свою очередь, только в Китае общее число игроков в первую часть CS Online сейчас составляет более 500 000 человек.

Разработка игры

2012 год 
Игра была анонсирована в Токио, в апреле 2012 года. Первый трейлер  тоже был выложен в 2012 году, но уже в июле. Планируется, что игра будет на движке Source Engine. Игра разрабатывается в данное время. Примерной датой выхода Counter-Strike: Online 2 было - 2 августа 2013 года.

2013 год 
В июне компания Valve совместно с Nexon провела очередной публичный бета-тест своей новой игры - Counter Strike 2 Online. Проходило это всё в Азии, и игроки, тестировавшие новый CS, получили за это деньги и бесплатную еду. Также среди участников теста были разыграны и ценные призы. Это уже второй подобный бета-тест, и это означает, что выход второй части Counter Strike 2 Online не за горами.

Закрытие игры 
28 февраля 2018 года закрылась японская локализация Counter Strike Online 2. 26 апреля 2018 года закрылась корейская локализация. 2 и 18 мая 2018 закрылись китайская и тайваньская локализации.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный Корейский сайт 
 Официальный Китайский сайт
 Официальный Тайваньский сайт 
 Официальный Японский сайт 

Компьютерные игры, разработанные Valve
Игры на движке Source